Плей-о́ф (від ), післясезо́ння або фіна́ли — гра чи серія ігор, які проводять після закінчення регулярного сезону для визначення чемпіона. Не завжди є можливість проводити чемпіонат за круговою системою, коли кожна команда за чемпіонат грає з усіма іншими командами принаймні двічі, тому для більшої об'єктивності та для мінімізації загальної кількості ігор вводиться система післясезоння, згідно з якою найкращі за результатами регулярного сезону (або основної частини турніру) команди визначатимуть єдиного переможця.

Система плей-оф багато в чому схожа на кубкову систему, але їх часто різнить те, що при жеребкуванні або посіві команд у плей-оф беруться до уваги результати основної частини турніру (групового етапу чи регулярного сезону). Таким чином на ранніх стадіях плей-оф, команди, які показали найкращі результати отримують собі в суперники команди з найгіршими результатами.

Національна футбольна ліга 

Плей-оф в НФЛ — це турнір з іграми на виліт, що проводиться після закінчення 16-матчового регулярного сезону. Шість команд із кожної конференції беруть участь в плей-оф, чотири з яких, це команди переможці своїх дивізіонів, ще дві — команди, що мають найкращий результат серед неперших місць. Двома додатковими командами () цілком можуть бути команди, що зайняли у своєму дивізіоні друге та третє місце, якщо їх результати кращі за команди, що зайняли другі місця у своїх дивізіонах.

Приклад 
Плей-оф чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Спортивні терміни
Командні види спорту